Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Créac – Gers
Saint-Créac – Alti Pirenei